Суперкубок ОАЕ з футболу 2013  — 16-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 серпня 2013 року між чемпіоном ОАЕ клубом Аль-Айн та володарем кубка Президента ОАЕ клубом Аль-Аглі.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на footballdatabase

2013
ОАЕ
Серпень 2013
2013 в ОАЕ